O rio Turi é um rio brasileiro do estado de São Paulo.

Turi